Dinastia
Ou ainda:
Dinastia (álbum) - do grupo de rap Expressão Ativa
Dinastia (série de televisão) - da rede ABC

Desambiguação